Trimolet est un patronyme, porté notamment par :
 Anthelme Trimolet (1798-1866), peintre lyonnais ;
 Edma Trimolet (1802-1878), peintre et épouse du précédent ;
 Louis Joseph Trimolet (1812-1843), peintre parisien ;
 Louis Alphonse Pierre Trimolet (18??-1887), peintre et graveur français, fils du précédent.